Maan kan syfta på följande platser:

Filippinerna 

 Maan (ort i Filippinerna), SOCCSKSARGEN, Province of Sarangani,

Kamerun 

 Maan (ort i Kamerun), Södra regionen,

Turkiet 

 Haktanır, ort, Şanlıurfa, 

Robotskapade Filippinernaförgreningar
Robotskapade Kamerunförgreningar
Robotskapade Turkietförgreningar